Haus der Väter steht für:

 Haus der Väter (Bad Münder) 
 Haus der Väter (Hannover)